USS Philadelphia — название шести кораблей ВМС США. Название дано в честь города Филадельфия.

 USS Philadelphia (1776) — канонерская лодка. Построена в 1776 году на озере Шамплейн Бенедиктом Арнольдом. Потоплена. Поднята. Экспонируется в Национальном музее американской истории.
 USS Philadelphia (1799) — 36-пушечный фрегат. Спущен на воду в 1799 году. Сожжён 18 февраля 1804 года.
 USS Philadelphia (1861) — колёсный пароход. Принял участие в Гражданской войне между Севером и Югом.
 USS Philadelphia (C-4) — бронепалубный крейсер. В строю с 1890 по 1926 годы.
 USS Philadelphia (CL-41) — лёгкий крейсер типа «Бруклин». На службе с 1937 года. Принял участие во Второй мировой войне. В 1951 году продан Бразилии.
 USS Philadelphia (SSN-690) — подводная лодка типа «Лос-Анджелес». На службе с 1977 по 2010 годы.